Яблоно́вка () — село, входит в Белоцерковский район Киевской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 877 человек. Телефонный код — 4563.

История 
В ХІХ столетии село Яблоновка было в составе Езерянской волости Васильковского уезда Киевской губернии. В селе была Николаевская церковь. Священнослужители Николаевской церкви:
 1775 — священник Федор Зражевский
 1847—1848 — священник Антон Рудкевич
 1847 — диакон Феодосий Панчинский
 1848 — дьячок Евдоким Панчинский, дьячек Наум Залеский
 1862 — священник Михаил Рудкевич (Руткевич)

Известные уроженцы, жители 
Юрий Андреевич Андерсен (11 октября 1921, с. Яблоновка — 18 июля 2001, Москва) — советский военачальник, генерал-лейтенант.

Местный совет 
09154, Киевская обл., Белоцерковский р-н, с. Яблоновка, ул. Центральная, 66

Примечания

Ссылки 
 Яблоновка на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Киевской области 

Населённые пункты Белоцерковского района